St. Petersburg Ladies Trophy 2022 var en tennisturnering for kvinder, der blev spillet indendørs på hardcourt i Sibur Arena i Sankt Petersborg, Rusland i perioden 6. - 13. februar 2022. Det var den syvende udgave af St. Petersburg Ladies Trophy, og turneringen var del af WTA Tour 2022 i kategorien WTA 500.

Singletitlen blev vundet af Anett Kontaveit, som i en to timer og 57 minutter lang finale vandt med 5-7, 7-6(4), 7-5 over Maria Sakkari, der ellers var seeedet som nr. 1. Andenseedeede Kontaveit vandt dermed sin 20. indendørskamp i træk, og sin fjerde indendørstitel i træk efter at hun i 2021 havde vundet sine sidste tre indendørsturneringer: Ostrava Open, Kremlin Cup og Transylvania Open, hvilket var den længste sejrsrække på WTA Tour, siden Justine Henin i perioden 2007-10 vandt 22 indendørskampe i træk. Det var Kontaveits sjette singletitel på WTA Tour, hvor de seneste fem var blevet vundet inden for de seneste syv måneder.

I doublefinalen vandt Anna Kalinskaja og Catherine McNally over Alicja Rosolska og Erin Routliffe med 6-3, 6-7(5), [10-4].

Præmier 

Den samlede præmiesum for St. Petersburg Ladies Trophy 2022 andrager $ 768.680, hvilket er en stigning på ? % i forhold til den foregående turnering i 2021.

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 24 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 27. december 2021 (seks uger før turneringens start).
 tre spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 fire spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 en lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.  af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen som lucky loser:

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 15 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 et par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 St. Petersburg Ladies Trophy  
 WTA - Sankt Petersborg 2022

Noter 

2022
WTA Tour 2022